Cassini je slovo s řadou významů.

Příjmení 
příslušníci rodu slavných astronomů
 Giovanni Domenico Cassini (1625–1712), italsko-francouzský astronom
 Jacques Cassini (1677–1756), francouzský astronom, syn G. D. Cassiniho
 César-François Cassini de Thury (1714–1784), francouzský astronom a kartograf, syn J. Cassiniho
 Dominique de Cassini (1748–1845), francouzský astronom, kartograf a šlechtic, syn C. F. Cassiniho
ostatní
 Alexandre de Cassini (1781–1832), francouzský botanik 
 Oleg Cassini (1913–2006), americký módní návrhář
 Igor Cassini (1915–2002)
 Italo Cassini (1892–1937), italský bobista

Astronomie 
 24101 Cassini, planetka
 24102 Jacquescassini, planetka
 Cassini (kráter na Měsíci)
 Cassini (kráter na Marsu)
 sonda Cassini, kosmická sonda mise Cassini-Huygens

Související články 
 Cassin - rozcestník

Italská příjmení
Francouzská příjmení